Ел Сомбрерито има више значења:

 Ел Сомбрерито (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сомбрерито (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Сомбрерито (Запотитлан Таблас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Сомбрерито, Ел Серито (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сомбрерито (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Сомбрерито (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сомбрерито (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику